Краснослобо́дский сельсовет — сельсовет, административно-территориальная единица Быховского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
Включает 13 населённых пунктов:
 Красная Слобода — агрогородок.
 Липовка — деревня.
 Никоновичи — деревня.
 Новая Трасна — деревня.
 Новый Свет — деревня.
 Подгорье — деревня.
 Поповка — посёлок.
 Прибор — деревня.
 Радьков — деревня.
 Радькова Слобода — деревня.
 Старая Трасна — посёлок.
 Усохи — деревня.
 Хачинка — деревня.

См. также 
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Быховский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Быховского района